Protologia (teologia) – dziedzina teologii dogmatycznej zajmująca się zagadnieniami początku istnienia świata i człowieka.
 Protologia (filozofia) – wprowadzony przez Giovanniego Realego termin opisującą platońską teorię pierwszych zasad.